Altino Arantes — décimo presidente do Estado de São Paulo
Edifício Altino Arantes — na cidade de São Paulo
Presidente Altino (Osasco) — bairro brasileiro
Estação Presidente Altino — em Osasco

Desambiguações de antropônimos